Banpo ist:

 die Banpo-Siedlung der jungsteinzeitlichen Yangshao-Kultur, siehe Banpo-Siedlung
 die Gemeinde Banpo (半坡乡) im Autonomen Kreis Jinggu der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Banpo (Jinggu)
 die Gemeinde Banpo (半坡乡) im Kreis Lüchun der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Banpo (Lüchun)
 die Gemeinde Banpo (半坡乡) im Kreis Yichuan der chinesischen Provinz Henan, siehe Banpo (Yichuan)